Чемпионат мира по баскетболу среди ветеранов 2007 — девятый чемпионат мира максибаскетбола, проводимый под эгидой ФИМБА. В соревнованиях участвовало 114 команд из 26 стран.

Страны участников

Турнир

Мужчины

Женщины

Итоговый зачёт

Eduardo Awards 
В память о первом секретаре FIMBA Эдуардо Родригесе Ламасе была присуждена премия «Eduardo Awards» лучшим игрокам, тренерам, функционерам:
 Лучший судья —  Бертус Матус
 Лучший тренер —  Даниэль Дюпюи
 За достижения в развитии максибаскетбола  —  Винсент Бутала
 Лучший европейский игрок —  Владлен Райский
 Лучший американский игрок —  Маркус Абдала Лейту
 Лучший логотип соревнований ФИМБА (2005—2007) —  Гамбург 2006
 Лучшая организация соревнования ФИМБА (2005—2007) —  Буэнос-Айрес 2005
 Лучший игрок максибаскетбола в мире —  Джузеппе Понцони

Примечания

Ссылки 
 Сведения о чемпионате мира на оф. сайте ФИМБА

Чемпионат мира по баскетболу среди ветеранов
2007 год в баскетболе